Pont de Ferro (les Borges del Camp), pont del Baix Camp
 Pont de ferro (Centelles), pot d'Osona
 Pont de Ferro (Girona), pont del Gironès
 Pont de Ferro (Riga), pont de Letònia
 Pont de Ferro d'Agramunt, pot de l'Urgell
 Pont de ferro de Peralada, pont de l'Alt Empordà
 Pont de Ferro de Tordera, pont de Tordera, al Maresme
 Pont de ferro sobre el Xúquer entre Albalat de la Ribera i Polinyà de Xúquer, pont del Pais Valencià